Nobili steht für:
 Nobili (Mondkrater), benannt nach Leopoldo Nobili

Nobili oder de Nobili ist der Familienname folgender Personen:
 Leopoldo Nobili (1784–1835), italienischer Physiker
 Lila De Nobili (1916–2002), italienische Mode-Illustratorin, Bühnenbildnerin und Kostümbildnerin
 Maurizio Nobili (* 1961), italienischer Sänger und Komponist
 Roberto de’ Nobili (1541–1559), italienischer Kardinal
 Roberto de Nobili (1577–1656), Jesuit, Indienmissionar und Sprachwissenschaftler
 Salvatore Nobili Vitelleschi (1818–1875), italienischer Geistlicher, Bischof und Kardinal der Römischen Kirche 

Siehe auch:
 Nobile
 Nobilis